Siste man på skansen eller Sista man på skansen kan syfta på

Sista man på skansen (sång) - en sång av Fred Winter
Siste man på skansen (kortspel) - två olika kortspel
Siste man på skansen (uttryck) - ett uttryck